«Тридцать шесть ступеней Шаолиня» () — фильм режиссёра Лю Цзяляна. Также известен под названием «Тридцать шестая комната Шаолиня».

В 1988-90 годах фильм наряду с трилогией «Храм Шаолиня» демонстрировался в СССР в рамках телепередачи «Клуб путешественников» (все фильмы разделены на пятнадцатиминутные отрывки, в каждый выпуск было включено по одному отрывку).

Сюжет 
Сань Дэ вступает в отряды повстанцев против владычества маньчжуров, завоевавших Китай. Но их силы разгромлены, друзья и члены семьи Сань Дэ погибают. В стремлении отомстить он отправляется в Шаолинь изучать кунг-фу. Долгое обучение делает из него превосходного мастера боевых искусств. Он возвращается на родину и побеждает своего главного врага — маньчжурского наместника.

В ролях

Рецензии

Примечания

Ссылки 
  
 «Тридцать шесть ступеней Шаолиня» на сайте hkmdb.com
 «Тридцать шесть ступеней Шаолиня» на сайте hkcinemagic.com

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы Shaw Brothers Studio
Фильмы о Шаолине
Фильмы-драмы Гонконга
Приключенческие фильмы Гонконга
Фильмы о боевых искусствах